Dolenje (Ajdovščina), een plaats in de Sloveense gemeente Ajdovščina
 Dolenje (Domžale), een plaats in de Sloveense gemeente Domžale
 Dolenje (Sežana), een plaats in de Sloveense gemeente Sežana